Рогна:
 Рогна — река в Верховажском районе Вологодской области, приток Кулоя.
 Рогна — посёлок в Верховажском районе Вологодской области в устье реки Рогна.